Die Football League First Division 1950/51 war die 52. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 19. August 1950 und endete am 5. Mai 1951.

Aufsteiger Tottenham Hotspur gewann mit vier Punkten Vorsprung vor Manchester United die erste englische Meisterschaft in seiner Vereinsgeschichte. Der zweite Aufsteiger neben Tottenham – Sheffield Wednesday – konnte die Klasse nicht halten und musste neben dem FC Everton den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Preston North End und Manchester City ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||19
||24
||24
||20
||23
||23
||26
||26
||23
||25
||22
||23
||24
||21
||26
||24
||26
||19
||26
||25
||27
||26

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von Tottenham Hotspur 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1950/51 für Tottenham Hotspur in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt. Das Durchschnittsalter des Teams betrug 29,50 Jahre. Hierbei wurden nur Spieler berücksichtigt, die zehn oder mehr Spiele bestritten hatten.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Bob Goodwin: Spurs. A Complete Record 1882–1988. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-42-9.

Weblinks 
 England 1950-51 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1950/51
Fußballsaison 1950/51